Оригиналната дискография на Джими Хендрикс се състои от три студийни албума, два концертни, две компилации и дванадесет сингли. За материалът, издаден след смъртта му през 1970 г., виж Посмъртна дискография на Джими Хендрикс.

Студийни албуми

Концертни албуми

Компилации

Сингли

Кавър албуми 
 Различни изпълнители: „Power of Soul: A Tribute to Jimi Hendrix“ (Image Entertainment, 2004)
 Различни изпълнители: „Stone Free: A Tribute to Jimi Hendrix“ (Warner Bros., 1993)
 Лони Смит: „Purple Haze: Tribute to Jimi Hendrix“ (Music Masters, 1995)
 Лони Смит: „Foxy Lady: Tribute to Jimi Hendrix“ (Music Masters, 1996)

Johnny B. Goode 
Версията на Хендрикс на Johnny B. Goode е записана на живо от The Jimi Hendrix Experience по време на първото представление в Бъркли, Калифорния. За първи път е издадено на 2 януари 1972 г., като посмъртен сингъл единствено от Polydor и то извън САЩ и Канада. На Б-страната е „Little Wing“, записана по време на концерт в Роял Албърт Хол, Лондон. След време това е повод за съдебен спор с Gold and Goldstein Productions, които притежават правата от този концерт. Във Великобритания записът достига 35-о място в класациите.

Вижте също 
 Посмъртна дискография на Джими Хендрикс

Бележки 
 1. Historic Performances… е съвместен албум с Отис Рединг Издаден единствено в САЩ.
 2.  Electric Jimi Hendrix е издаден единствено във Великобритания и веднага е изтеглен от пазара.
 3.  „The Wind Cries Mary“, „Burning of the Midnight Lamp“ и „Let Me Light Your Fire“ не са издадени в САЩ.
 4.  „Burning of the Midnight Lamp“ по-късно е включена в „Electric Ladyland“ от 1968.
 5.  „Foxey Lady“, „Up from the Skies“, „Stone Free“ и „Stepping Stone“ не са издадени във Великобритания.
 6.  „Stepping Stone“ по-късно е включена в „War Heroes“ през 1972.

Източници

Външни препратки 
 Jimi Hendrix official site

Джими Хендрикс
Дискографии на американски изпълнители